A categoria equipes feminino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 31 de agosto.

Medalhas

Resultados

Repescagem

Referencias
Tabela Oficial
Resultados

Campeonato Mundial de Judô de 2014